Катастрофа Ту-134 в Габаре — авиационная катастрофа, произошедшая 16 марта 1978 года у села Габаре Врачанской области Болгарии с самолётом Ту-134 авиакомпании Балкан, в результате которой погибли 73 человека.

Самолёт 
Ту-134 с бортовым номером LZ-TUB (заводской — 8350501, серийный — 05-01) был выпущен Харьковским авиазаводом в 1968 году и в сентябре передан болгарской ТАБСО (Транспортно-авиационно българо-съветско общество, позже переименована в Балкан). Пассажировместимость его салона составляла 72 места. Стоит отметить, что Болгария стала первой из стран, после СССР, которая начала эксплуатировать самолёты Ту-134.

Катастрофа 
Самолёт выполнял пассажирский рейс по маршруту София—Варшава, а на его борту находились 7 членов экипажа и 66 пассажиров. Ту-134 вылетел из Софийского аэропорта и начал набор высоты. Но через 10 минут проходя высоту 4900 метров он неожиданно развернулся на 135° и перешёл в крутое снижение, после чего врезался в скалу у деревни Габаре в 130 километрах от Софии и полностью разрушился. Все 73 человека на борту погибли. Это крупнейшая авиакатастрофа в Болгарии (8-я в истории Ту-134).

Известные пассажиры 
 Януш Вилгельми (:pl:Janusz Wilhelmi) — польский литературный критик, министр культуры и искусств ПНР, глава комитета кинематографии страны;
 сборная НРБ по художественной гимнастике:
 Жулиета Шишманова— тренер;
 Румяна Стефанова — спортсменка;
 Албена Петрова — спортсменка;
 Валентина Кирилова — спортсменка;
 Севдалина Попова — судья;
 Снежана Михайлова — аккомпаниатор.

Причина 
Причина катастрофы так и не была установлена. Существует версия, что на авиалайнер каким-либо образом оказали воздействие самолёты болгарских ВВС (попадание в спутный след, столкновение в воздухе и т. п.).

Примечания 

События 16 марта
Март 1978 года
1978 год в Болгарии
Авиакатастрофа
Авиационные происшествия 1978 года
Авиационные происшествия с Ту-134
Авиационные происшествия в Болгарии
Авиационные происшествия Balkan
Авиационные происшествия со спортивными командами
Авиационные происшествия с неустановленными причинами
Народная Республика Болгария